Розенбург (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Розенбург, Вим — нидерландский шашист.
 Розенбург, Пит (1924—2003) — нидерландский шашист. Топонимы 
 Розенбург — город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия.
 Замок Розенбург — замок, основанный в XII веке на реке Камп, левом притоке Дуная в округе Хорн земли Нижняя Австрия.

 Грос-Розенбург — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Розенбург-Мольд — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
Розенбург — до 1946 г. название села Рожевое в Старосамборском районе Львовской области Украины.

 См. также 
 Розенберг